Чемпионат мира по кёрлингу на колясках 2005 проводился в городе  (Шотландия) c 17 по 22 января 2005 года. Турнир проводился в 3-й раз.

В турнире приняло участие 16 национальных сборных команд.

Чемпионом стала (2-й раз в своей истории) сборная Шотландии, победившая в финале сборную Дании. Бронзовые медали завоевала сборная Швейцарии, победившая в матче за 3-е место сборную Швеции.

Впервые в чемпионате участвовали сборные Германии, Польши и Японии.

Результаты соревнований

Групповой этап

Группа A 

 Проходят в плей-офф
 Проходят в тай-брейк за выход в матч за 7-е место
 Проходят в тай-брейк за выход в матч за 11-е место

Тай-брейки 
За выход в матч за 7-е место
  5 : 1 

За выход в матч за 11-е место
  8 : 6 
  6 : 1

Группа B 

 Проходят в плей-офф
 Проходят в тай-брейк за выход в матч за 5-е место

Тай-брейк 
За выход в матч за 5-е место
  5 : 6

Матчи за 5—11 места 
За 5-е место:
  0 : 11 
За 7-е место:
  3 : 6 
За 9-е место:
  3 : 9 
За 11-е место:
  6 : 2

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания 

2005
Международные соревнования по кёрлингу в Шотландии
Спорт в Шотландии в 2005 году
Январь 2005 года
Чемпионаты мира в Шотландии